Ligurische Sprache kann sich beziehen auf

* die antike ligurische Sprache (präromanisch)
 die ligurische Sprache (romanisch), eine romanische Sprache, die unter anderem in Ligurien gesprochen wird